Езикът Асинибойн е част от подгрупата Дакота на групата Мисисипи Вали на Сиукското езиково семейство, говорен от хората на племето асинибойни, живеещи днес в няколко резервата в Канадската провинция Саскачиуан и в Американския щат Монтана. Групата Дакота е разделена на 3 основни диалекта:
 Дакота (сантии - сиситон и янктон - янктонаи)
 Лакота (тетон)
 Накота (асинибойни - стоуни)
Трите диалекта са почти идентични и взаимноразбираеми.

Фонетика 
Фонемите в езика Асинибойн са:
 беззвучни непредихателни преградни и преградно-проходни съгласни - p, t, ć, k, ˀ
 беззвучни предихателни преградни и преградно-проходни съгласни - ṗh, ṫh, ćh, ḱh
 гласилкови преградни и преградно-проходни съгласни - ṗ, ṫ, ć, ḱ
 беззвучни проходни съгласни - s, š, x, h
 звучни проходни съгласни- z, ẑ, ỿ
 Гласилкови проходни съгласни- ṡ, ŝ, ẋ
 носови съгласни - m, n
 звучни полугласни - w, y
 устни гласни - i, e, a, o, u
 носови гласни - l̩, ḁ, ự
 първично ударение - ý

Източници

Външни препратки 
 www.native-languages.org

Индиански езици